Деши́ () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Аниш. Пригород Дуэ, расположен в 4 км к востоку от центра города и в 32 км к югу от Лилля, в 4 км от автомагистрали А21 «Рокада Миньер».

Население (2017) — 5 324 чел.

В 1863—1956 годах в Деши угольная компания Аниш производила добычу каменного угля из одноименной шахты.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,5 %
 промышленность — 2,7 %
 строительство — 6,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 35,1 %
 государственные и муниципальные службы — 55,3 %

Уровень безработицы (2017) — 22,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 16 700 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Деши с 2009 года занимает социалист Жан-Мишель Щатни (Jean-Michel Szatny). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список социалистов победил в 1-м туре, получив 50,81 % голосов.

Города-побратимы 
  Вайсензе, Германия

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года